La Gitane, tableau d'Henri Matisse peint en 1905.
La Gitane, nouvelle d'Agatha Christie publiée en 1933.
 La Gitane, film de Philippe de Broca sorti en 1986.

 La Gitane, chanson du chanteur français Félix Gray sortie en 1988.